

Localidades

La Porte (Califórnia)
 La Porte (Indiana)
 La Porte (Texas)
Ou ainda:
 La Porte City

Portais de Paris
 Porte Maillot

Ver também
 Porte

Desambiguações de topônimos